Dix Petits Nègres (,  ou ), roman policier d'Agatha Christie publié en 1939, qui a connu plusieurs adaptations :
 Dix Petits Nègres (,  ou ), pièce de théâtre policière d'Agatha Christie de 1943 ;
 Dix Petits Indiens (), film américain réalisé par le cinéaste français René Clair, sorti en 1945. C'est la première adaptation au cinéma de la pièce.
 Un premier téléfilm britannique a été produit, diffusé en 1949 : Ten Little Niggers ;
 Dix Petits Nègres (), film franco-italo-germano-espagnol de Peter Collinson sorti en 1974 ;
  Dix Petits Nègres (), film policier soviétique réalisé par Stanislav Govoroukhine sorti en 1987 ;
 Dix Petits Nègres, bande dessinée française de la collection Agatha Christie de François Rivière (scénario) et Frank Leclercq (dessin) publiée en 1996 ;
 Agatha Christie : Dix Petits Nègres, mini-série britannique réalisée par Craig Viveiros sortie en 2015.

 Ten Little Niggers (« Dix Petits Nègres ») est le nom d'une autre version de la comptine américaine Ten Little Indians, comptine qui a inspiré le roman policier Dix Petits Nègres à Agatha Christie.

Voir aussi